Mike McHugh (1965) egyesült államokbeli profi jégkorongozó
Mike McHugh (?) ausztrál kosárlabdaedző